FIJ peut faire référence à :
 Fédération internationale des journalistes, un regroupement de syndicats et organisations de journalistes de nombreux pays ;
 Festival international des jeux, un festival annuel de jeux de société ayant lieu à Cannes ;
 Fédération internationale de judo, une association regroupant les fédérations nationales chargée de promouvoir le judo au niveau mondial.

FIJ est un code qui peut signifier :
 Fidji, selon la liste des codes pays du CIO.

fij est un code qui peut signifier :
 fidjien, une langue appartenant à la famille des langues austronésiennes, selon la norme ISO 639 des codes de langue.

Code